Кулико́вка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Куликовка — прежнее, до 1993 г., название села Сарыбулак Енбекшиказахского района Алматинской области.

Россия 
 Куликовка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Куликовка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Куликовка — село в Тисульском районе Кемеровской области.
 Куликовка — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Куликовка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Куликовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Куликовка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Куликовка — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Куликовка — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Куликовка — село в составе города Саранск Мордовии.
 Куликовка — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Куликовка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Куликовка — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Куликовка — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Куликовка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Куликовка — село в Татищевском районе Саратовской области.
 Куликовка — село в Кимовском районе Тульской области.
 Куликовка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Куликовка — деревня в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Куликовка — упразднённый посёлок, ныне микрорайон «Куликовка» Ленинского района Ульяновска.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Куликовка — село в Сакском районе.
 Куликовка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Куликовка — исчезнувшее село в Кировском районе, включённое в состав Приветного.

Украина 
 Куликовка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Куликовка — село в Каменском районе Черкасской области.
 Куликовка — село в Герцаевском районе Черновицкой области.
 Куликовка — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Куликовка — посёлок в Ичнянском районе Черниговской области.
 Куликовка — посёлок городского типа в Куликовском районе Черниговской области.
Куликовка — прежнее, до 1939 г., название села Шевченково в Решетиловском районе Полтавской области.

См. также 
 Первая Куликовка 
 Вторая Куликовка